Йоргу Йордан (; ,  — , ) — румынский филолог и лингвист, журналист, позже политик-коммунист.

Биография 
Родился в семье болгарина и румынки. В 1908 году окончил лицей в Яссах, в 1911 году — Ясский университет, в котором Йоргу изучал литературу, философию и право, после чего в том же году несколько месяцев стажировался в Берлине. После Первой мировой войны дополнительно изучал лингвистику в Бонне, Париже, Флоренции и Риме, защитив в итоге докторскую диссертацию в 1919 году. Позже работал преподавателем лицея в Яссах и Галаце, прежде чем стать ассистентом профессора в Ясском университете в 1926 году и титулярным профессором в 1927 году.

Политикой стал заниматься ещё в 1918 году, сотрудничая в журнале Viaţa Românească. Первоначально был членом Партии разнорабочих, затем влившейся в Крестьянскую партию, а с 1926 года — левого крыла Национал-царанистской партии, которое покинул спустя четыре года и примкнул к антифашистской группе, связанной с Коммунистической партией Румынии. В 1933 году был одним из основателей профсоюза педагогов. Был убеждённым противником фашизма и «Железной гвардии», ввиду чего в 1940 году был отправлен в отставку, но в 1941 году восстановлен на профессорской должности после окончательной победы Антонеску над «легионерами». В конце 1944 года, когда Румыния вышла из войны, вступил в Социал-демократическую партию, в 1945 году осуществлял надзор за выдворением из университетов преподавателей, которые выказывали симпатии нацизму, а также недолгое время руководил Национальным театром в Яссах. В 1945—1947 годах был послом Румынии в СССР.

В 1946 году переехал в Бухарест и стал профессором Бухарестского университета. Являлся автором большого числа научных работ, в основном связанных с румынским языком, романскими языками в целом, сравнительной романистикой. В 1945 году был избран действительным членом Румынской Академии наук, где с 1955 года возглавил Комиссию по изучению формирования румынского языка и народа; с 1949 по 1952 год и с 1958 года до выхода на пенсию в 1962 году — глава румынского Института языкознания. В 1934 году основал Бюллетень института румынской филологии «Alexandra Philippide», издававшийся до 1948 года. Был редактором журналов «Limba romînă» (с 1952 года), «Revue de linguistique» (1956—1963, с 1964 — «Revue roumaine de linguistique»).

Похоронен в Бухаресте на кладбище Беллу.

Библиография 
 Valeriu Mangu, De vorbă cu Iorgu Iordan, București, Editura Minerva, 1982.

Примечания

Ссылки 
 

Филологи Румынии
Лингвисты Румынии
Политики Румынии
Журналисты Румынии
Редакторы Румынии
Педагоги Румынии
Доктора наук
Члены Румынской академии
Члены Саксонской академии наук
Члены Баварской академии наук
Почётные доктора Университета Монпелье
Почётные доктора Гентского университета
Похороненные на кладбище Беллу
Преподаватели Бухарестского университета
Ректоры Бухарестского университета
Послы Румынии в СССР